Guillaume Apollinaire
Guillaume Bigourdan
Guillaume Tell
Guillaume Dufay
Guillaume Cale
Guilherme Budé
Charles Edouard Guillaume
Guillaume Hoarau
Guillaume Depardieu
Guillaume de Machaut
Guillaume Soro
Guillaume-Antoine Olivier
Guillaume Leblanc
Jean Guillaume Bruguière
Guillaume Dubois
Guillaume Rondelet
Guillaume Duchenne
Guillaume Bieganski
Guillaume Chartier
Desambiguação